Байракли джамия може да се отнася за:

 Байракли джамия, джамия в Самоков, България;
 Байракли джамия, джамия в Силистра, България;
 Байракли джамия, джамия в Белград, Сърбия.
 Байракли джамия, джамия в Лариса, Гърция.